Немки — многозначный термин:

Биология 
 Немки (осы-немки) — семейство пушистых ос из отряда перепончатокрылые.
 Немки — род семейства ос-немок.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Немки — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Немки — посёлок в Лотошинском районе Московской области.
 Немки — посёлок в Здвинском районе Новосибирской области.

См. также 
 Немка (значения)